Sébastien Le Prestre de Vauban (Saint-Léger-de-Fougeret, França, 1633 - París, 1707), enginyer i Mariscal de França
 Mètode Vauban, conjunt de tècniques i pràctiques a seguir en les accions d'assalt de ciutats fortificades, concebut per Sébastien Le Prestre
 Fortificacions de Vauban
 Saint-Léger-Vauban municipi francès al departament del Yonne 
 Cantó de Marsella Vauban, cantó francès del districte de Marsella, departament de les Boques del Roine